Ну́ма́ — имя собственное и топоним, которые могут употребляться применительно к:

 Нума Помпилий (753 до н. э. — ?) — по легенде, второй царь Древнего Рима;
 Камалата Нума, Абилио (род. 1955) — ангольский политик и военный деятель;
 Нума, Паскаль (род. 1972) — французский футболист;
 Нума, Рони (род. 1966) — израильский генерал;
 Нума — одно из названий реки Курейки, притока Енисея.

См. также 
 Нума нума
 Numa Numa
 NUMA